In 1995 werd het 79ste Campeonato Capixaba gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Espírito Santo. De competitie werd georganiseerd door de FES en werd gespeeld van 4 maart tot 6 augustus. Linhares EC werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Groep C

Groep D

Derde fase
Linhares werd kampioen omdat het beter presteerde in de competitie.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Capixaba
Braziliaans competitievoetbal 1995